Nix – księżyc Plutona
 Kelpie – w folklorze celtyckim nadnaturalny wodny koń
 Nyks – w mitologii greckiej bogini nocy, córka Chaosu
 Garth Nix – australijski pisarz literatury fantasy